Rogoźnik ist der Name von drei Ortschaften im heutigen Polen:

 Rogoźnik (Nowy Targ), in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Nowy Targ
 Rogoźnik (Ruja) (Rosenig), in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Ruja mit Schloss Rosenig
 Rogoźnik (Bobrowniki), in der Woiwodschaft Schlesien, Gemeinde Bobrowniki